Troitsk (oblast Tsjeljabinsk), stad in de oblast Tsjeljabinsk, Rusland
Troitsk (spoorwegstation), spoorwegstation in de oblast Tsjeljabinsk
Troitsk (Moskou), wijk in Moskou
Troitsk (Blagovarski), dorp in het rayon Blagovarski, Basjkirië
Troitsk (oblast Omsk), dorp in de oblast Omsk
Troitsk (Mordovië), dorp in Mordovië, Rusland
Troitsk (Koeloendinski), dorp in het rayon Koeloendinski, kraj Altaj, Rusland
Troitsk (Oest-Majski), dorp in de oeloes Oest-Majski, Jakoetië, Rusland
Troitsk (Jeltsovska), dorp in het rayon Jeltsovska, kraj Altaj, Rusland
Troitsk (Tsjernoesjinski), dorp in het rayon Tsjernoesjinski, kraj Perm, Rusland
Troitsk (Oljokminski), dorp in de oeloes Oljokminski, Jakoetië, Rusland
Troitsk (Kalmanski), posjolok, dorp in het rayon Kalmanski, kraj Altaj, Rusland
Troitsk (Roesja), dorp in Rusland